Kong Ming o Kongming pot referir-se a:

 Zhuge Liang, un estrateg del període dels Tres Regnes, el nom estilitzat del qual és Kongming
 Kong Ming (Marge d'Aigua), un personatge de ficció en la novel·la el Marge d'Aigua